Por Manuel Cantero puede referirse a:

 Manuel Cantero de San Vicente, político español.
 Manuel Cantero Prado, político chileno.
 Manuel Cantero Jerez, futbolista español.